— японская фамилия.

Персоналии 
 Фукуда, Коити (род. 1975) — японско-американский музыкант.
 Фукуда, Масахиро (род. 1966) — японский футболист.
 Фукуда, Маюко (род. 1994) — японская актриса.
 Фукуда, Нобуко (род. 1980) — японская лыжница.
 Фукуда, Рики (род. 1981) — японский боец ММА.
 Фукуда, Сигэо (1932—2009) — японский художник.
 Фукуда, Такэо (1905—1995) — японский политик, премьер-министр Японии (1976—1978).
 Фукуда Тиё-ни (1703—1775) — японская поэтесса.
  (1874—1930) — японский экономист.
 Фукуда, Томиаки (род. 1941) — японский борец вольного стиля, спортивный функционер, бизнесмен.
 Фукуда, Ясуо (род. 1936) — японский политик, премьер-министр Японии (2007—2008).
 Фукуда-Парр, Сакико (род. 1936) — японский экономист.

См. также 
 Фукуда Дэнси Арена — стадион в Японии.